Lamp ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Lamp (1881–1920), deutscher Rechtsanwalt und Anarchist
 Ernst Lamp (1850–1901), deutscher Astronom
 Hannes Lamp († 2006), deutscher Schriftsteller
 Helmut Lamp (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Hugo F. Lamp (1914–1986), deutscher Schriftsteller
 Michael Lamp (* 1977), dänischer Badmintonspieler
 Sarah Lamp (* 1991), deutsche Handballspielerin

LAMP steht für
 LAMP (Softwarepaket) eine Grundausstattung von Servern
 Loop-mediated Isothermal Amplification, ein Nachweisverfahren für Desoxyribonukleinsäure
 Lyman-Alpha Mapping Project ein Vorhaben, auf dem Mond nach Wasser zu suchen, siehe Lunar Reconnaissance Orbiter #LAMP
 Language Acquistion Made Practical, eine Sprachlernmethode, siehe LAMP-Methode

Abkürzung